Гірський сцинк (Plestiodon callicephalus) — представник роду Плестіодонів.

Опис 
Загальна довжина цієї ящірки сягає 8 см. Колір шкіри у неї різниться — від оливкового до коричневого з чорними смугами з боків. На голові сцинк має відмінні, приблизно Y—подібні криві світлі лінії. Звідси його наукова назва callicephalus, що з-грецької означає «красива голова». Хвіст у цього виду сцинків яскраво—синього кольору. На відміну від більшості інших видів цього роду дорослі зберігають цей колір, хоча він з часом тьмяніє.

Спосіб життя 
Переважно мешкає у гірські місцевості. Часто можна зустріти на висоті 2000 м над рівнем моря й вище. Полюбляє ліси, де багато опалого або гнилого листя. тут гірські сцинки влаштовують своє кубло. Разом з тим вони можуть рити добрі нори.

Харчується комахами та бехзребетними.

Відкладає яйця в опале листя. Кількість яєць дорівнює 10-18 штук, з'являються на світ лише 3—7 дитинчат. Самка протягом двох—трьох тижнів охороняє кладку, згорнувшись навколо неї, весь цей час не харчується.

Розповсюдження 
Гірський сцинк живе у штатах Аризона, Нью-Мексико (США), Наярит, Халіско (Мексика).

Джерела 
 Peter Uetz & Jakob Hallermann - The Reptile Database - Plestiodon callicephalus.

Тварини, описані 1879
Сцинкові